

Animal   

 Le poisson-lune, aussi appelé môle, est un poisson de la famille des Molidae, au corps circulaire pouvant atteindre  et peser jusqu'à .
 Le poisson-lune, aussi appelé opah, est un poisson de la famille des Lamprididés.
 Le poisson-lune argenté (Monodactylus argenteus) est un poisson de la famille des Monodactylidae.
 Parfois confondu avec le poisson-ballon (fugu).

Cinéma et télévision
Poisson lune est un titre désignant :
 1969 : Le Poisson lune, court-métrage français de Philipe Bordier ;
 1993 : Poisson-lune, film français de Bertrand Van Effenterre ;
 2000 : Poisson lune (Peixe-Lua), film franco-luso-espagnol de José Álvaro Morais ;
 2009 :  Poisson lune (Negro Y Azul), épisode de la série télévisée américaine Breaking Bad.